von Lüde ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz von Lüde (1914–1974), deutscher Astronom
 Rolf von Lüde (* 1946), deutscher Soziologe

von Lüde steht für:
 (2350) von Lüde, Asteroid des Hauptgürtels